Postdiligens kan syfta på:

 Postdiligens i Sverige – en diligens för befordran av post
 Mail coach – en fyrhjulig hästdragen vagn
 Diligens – ett transportmedel för passagerare och mindre gods